Edlefsen ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Johannes Friedrich Edlefsen (* 1877 in Flensburg; ⚔ 4. November 1914 in Ostpreußen), deutscher Postkartenverleger, tätig in KIel, und möglicherweise Fotograf 
 Gustav Edlefsen (1842–1910), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Steve Edlefsen (* 1985), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tom Edlefsen (* 1941), US-amerikanischer Tennisspieler